Chronos steht für:

 Chronos, antike griechisch mythologische Personifikation der Zeit
 in der antiken Geographie der Fluss Pregel
 Uhrenständer, zur sichtbaren Aufbewahrung von Uhren
 Chronos (Album), Jazzalbum von Mike DiRubbo (2011)
 Chronos (Comicserie), US-amerikanische Comicserie
 Chronos Film, deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Chronos (Film), US-amerikanischer IMAX-Film aus dem Jahr 1985
 Chronos (Magazin), deutsche Uhrenzeitschrift
 Chronos Media, deutsche Filmproduktionsgesellschaft

 Chronos (Datenbank-Archivsystem)

 Chronos-Werk, war ein 1881 gegründeter deutscher Hersteller von Waagen
 Chronos Verlag Martin Mörike, deutscher Theaterverlag mit Sitz in Hamburg
 Chronos Verlag (Schweiz), Schweizer Buchverlag mit Sitz in Zürich

Siehe auch:
 Chronos und die Trauernde, ein Denkmal in Radebeul
 Das Chronoskop, Kurzgeschichte von Isaac Asimov
 Chronosphere, griechische Metalband
 Chronoswiss, schweizerischer Uhrenhersteller
 Chronostasis, Wahrnehmungstäuschung
 Chronostratigraphie, geographische Subdisziplin
 Chronotopos, Begriff der Erzähltheorie
 Chrysler Chronos, Konzeptfahrzeug von Chrysler
 hr-chronos, ehemaliger deutscher Hörfunksender
 Cronos (Begriffsklärung)
 Kronos (Begriffsklärung)